Никита Сергеевич Алексеев (27 декабря 1981, Мурманск, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Воспитанник мурманского хоккея.

Карьера 
Начал профессиональную карьеру в 1998 году в составе клуба Хоккейной лиги Онтарио «Эри Оттерз», который в том же году выбрал его в первом раунде под общим 5-м номером на драфте Канадской хоккейной лиги. В дебютном сезоне провёл на площадке 66 матчей, набрал 37 (18+19) очков, в следующем сезоне набрал 60 (28+32) очков в 77 играх, после чего на драфте НХЛ он был выбран в первом раунде под общим 8-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В сезоне 2000/01 стал одним из лучших бомбардиров «Эри», набрав 86 (38+48) очков в 75 проведённых матчах, после чего попал в систему «Тампа Бэй». В своём первом сезоне закрепился в основном составе, проведя 44 матча и набрав 8 (4+4) очков. В сезоне 2002/03 также попеременно выступал в составе «Тампы» и её фарм-клуба «Спрингфилд Фэлконс», в следующем году из-за серьёзной травмы плеча провёл лишь 14 матчей в АХЛ.

Перед стартом локаутного сезона продлил соглашение с «Тампа-Бэй» ещё на один год, также проведя его в составе «Спрингфилда». Летом 2005 года вернулся в Россию, подписав контракт с омским «Авангардом», в составе которого в сезоне 2005/06 набрал 9 (6+3) очков в 45 матчах, завоевав вместе с клубом серебряные медали чемпионата страны. В следующее межсезонье вернулся в «Тампу», отметившись в её составе 21 (11+10) результативным баллом в 63 играх, однако незадолго до старта плей-офф был обменян в «Чикаго Блэкхокс», в составе которого и завершил сезон 2006/07.

23 августа 2007 года Алексеев заключил однолетнее соглашение с казанским «Ак Барсом», с которым в том же сезоне  стал обладателем Континентального Кубка. Перед началом дебютного сезона Континентальной хоккейной лиги руководство клуба приняло решение продлить контракт, после чего Алексеев отметился 22 (11+11) набранными очками в 75 матчах, став вместе с командой обладателем первого Кубка Гагарина. В сезоне 2009/10 результативность Алексеева по причине травмы слегка спала, клуб вновь стал сильнейшим а КХЛ, Алексеев стал автором «золотой» шайбы в седьмом матче финала против подмосковного ХК МВД.

В следующем сезоне травмы вновь помешали Алексееву провести полноценный сезон; в итоге в 42 проведённых матчах он набрал 10 (3+7) очков. Перед стартом сезона 2011/12 получил тяжёлую травму плеча, из-за которой ему потребовалась операция, в результате чего он выбыл на 6 месяцев. В итоге, так и не проведя ни одного матча в сезоне, 13 января 2012 года Алексеев был отзаявлен из состава «Ак Барса», а уже спустя два дня он подписал контракт с череповецкой «Северсталью».

24 октября 2012 года было объявлено о переходе Алексеева в московский «Спартак», однако не проведя ни одного матча, 15 ноября, снова подписал контракт с «Северсталью» до конца сезона.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России 2006.
 Обладатель Континентального Кубка 2008.
 Обладатель Кубка Гагарина (2) 2009, 2010.

Статистика

Клубная карьера

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные левые нападающие
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Эри Оттерз»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Обладатели Кубка Гагарина